Медники:
 Медники — белорусское, русское и польское название литовской деревни Мядининкай.
 Медники — прежнее название литовского городка Варняй.